Ekenäs (Finland), is een gemeente en plaats in de Finse regio Uusimaa
Ekenäs (Kalmar), een plaats in de gemeente Kalmar in het Zweedse landschap Småland
Ekenäs slott, een kasteel in de gemeente Linköping in het Zweedse landschap Östergötland